Президентские выборы в Гватемале прошли 6—8 февраля 1931 года. Хорхе Убико избирался на безальтернативных выборах, когда оставшаяся часть Либеральной партии не стала возражать против его кандидатуры, а Консервативная партия была слишком дезорганизована и дискредитирована после президентства Ласаро Чакона Гонсалеса, чтобы выдвинуть своего кандидата. Убико Прогрессивной либеральной партии сформировал союз двух крыльев Либеральной партии и также выиграл парламентские выборы на безальтенативной основе.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook of the world 1933. New York, 1934.
 Dosal, Paul J. Power in transition: the rise of Guatemala’s industrial oligarchy, 1871-1994. Westport: Praeger. 1995.
 Grieb, Kenneth J. “El gobierno de Jorge Ubico.” Historia general de Guatemala. 1993-1999. Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Volume 5 pages 43–60. 1996.
 Jones, Chester Lloyd. Guatemala, past and present. New York: Russell and Russell. (Reprint of 1940 edition) 1966.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1931 год в Гватемале
февраль 1931 года